Kamenew (, alternative Transkription Kamenjew) sowie die weibliche Form Kamenewa sind die Familiennamen folgender Personen:

 Anton Jewgenjewitsch Kamenew (* 1986), russischer Nordischer Kombinierer
 Eugen Kamenew (* 1982), russisch-deutscher Fotograf
 Gawriil Petrowitsch Kamenew (1772–1803), russischer Schriftsteller

 Marija Andrejewna Kamenewa (* 1999), russische Schwimmerin 
 Olga Dawidowna Kamenewa (geborene Bronstein, 1883–1941), sowjetische Politikerin, Schwester Trotzkis und Ehefrau von L. B. Kamenew
 Sergei Sergejewitsch Kamenew (1881–1936), sowjetischer Armeekommandant
 Wladislaw Dmitrijewitsch Kamenew (* 1996), russischer Eishockeyspieler

Sonstiges:
 Kamenew-Nunatak, Nunatak im Palmerland, Antarktika
 Kamenev Bight, eine nach Sergei Sergejewitsch Kamenew benannte Bucht an der Küste des Königin-Maud-Lands, Antarktika